Quilly (Ardennes) - gemeente in het Franse departement Ardennes regio Grand Est
Quilly (Loire-Atlantique) - gemeente in het Franse departement Loire-Atlantique regio Pays de la Loire